La gara di sprint maschile di sci di fondo dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta l'8 febbraio 2022 presso il Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center a Zhangjiakou.

Risultati

Qualificazioni

Quarti di finale 

 Quarto di finale 1

 Quarto di finale 2

 Quarto di finale 3

 Quarto di finale 4

 Quarto di finale 5

Semifinali 

 Semifinale 1

 Semifinale 2

Finale

Note

Collegamenti esterni 

 
 

Sprint maschile